Onze Lieve Vrouwekerkhof (Soest) - kerkhof in Soest, Nederland
 Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid - straat in Brugge, België
 Lieve Vrouwekerkhof (Amersfoort) - plein in Amersfoort, Nederland